Artabanus kan betrekking hebben op verschillende Parthische koningen:
 Arsaces II (211-191 v.Chr.), in oudere literatuur wel aangeduid als Artabanus I
 Artabanus I (127-124 v.Chr.), in oudere literatuur wel aangeduid als Artabanus II
 Artabanus II (11-38 na Chr.), in oudere literatuur wel aangeduid als Artabanus III
 Artabanus III (79-81 na Chr.), in oudere literatuur wel aangeduid als Artabanus IV

Zie ook 
 Artabanes